Tiironkari kan syfta på följande platser:

Finland 

  Harvakari (ö i Simo),  (1,8 km²)
  Tiironkari (klippa i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,76, long 21,17),  (1 ha)
  Tiironkari (ö i Satakunta), Björneborg,  (9 ha)
  Tiironkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,87, long 21,25), 
  Tiironkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,61, long 21,31), 
  Tiironkari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,73, long 21,44),  (0 ha)
  Tiironkari (ö i Lappland, Östra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar